Чилаут — (также чиллаут, от англ. to chill out — «успокаиваться», «расслабляться») в англоязычном мире — метафорическое обозначение лёгкой (также простой для восприятия академической) музыки, призванной способствовать снятию психического напряжения, релаксации; в России в таком же смысле иногда употребляется словосочетание «музыка отдыха».

Akhenaton — рэпер, псевдоним Chill.